Die Kategoria e Parë 1950 (sinngemäß: Erste Liga) war die 13. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison begann am 26. Februar und endete am 9. Juli 1950.

Spielmodus 
Im Vergleich zu 1949 umfasste die Liga statt neun nun zwölf Teams. 8 Nëntori Shijak war in der Spielzeit 1949 abgestiegen. Für 1950 stiegen Bardhyli Lezha und Spartaku Pogradec aus der damals noch zweitklassigen Kategoria e dytë auf. Der KS Dinamo Tirana schrieb sich als neuer Teilnehmer ein. KS Flamurtari Vlora nahm wieder an der Meisterschaft teil. Titelverteidiger war FK Partizani Tirana.

Erstmals wurde die Meisterschaft in Meisterrunde und Abstiegsrunde ausgespielt. Nach der regulären Spielzeit, in der jedes Team einmal gegen die anderen Mannschaften antrat, machten die ersten sechs Teams der Tabelle in der Meisterrunde den Titel unter sich aus. Die Mannschaften von Platz sieben bis zwölf spielten den Absteiger auf Platz zwölf aus. In beiden Runden traten die teilnehmenden Teams jeweils einmal gegeneinander an, die Punkte aus der regulären Saison wurden fortgeschrieben.

Insgesamt fielen 381 Tore, was einem Schnitt von 4,0 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig wurde Refik Resmja von Partizani Tirana mit einer unbekannten Trefferzahl.

Vereine

Reguläre Saison 
Nach der regulären Runde zeichnete sich ein offener Titelkampf ab: Neuling Dinamo Tirana stand punktgleich mit Titelverteidiger Partizani Tirana an der Spitze. Drei Punkte dahinter folgte Vllaznia Shkodra. Ebenfalls für die Meisterrunde der besten sechs Mannschaften qualifizierten sich Besa Kavaja, Aufsteiger Bardhyli Lezha und Flamurtari Vlora.
Nur um einen Zähler verpassten Dinamo Korça und KS Ylli i Kuq Durrës die Meisterrunde. Auch Bashkimi Elbasan, Rekordmeister 17 Nëntori Tirana und Apolonia Fier folgten in die Abstiegsrunde. Punktlos Letzter und schon mit 70 Gegentreffern nach elf Spielen lag Spartaku Pogradec am Tabellenende.

 Tabelle

 Kreuztabelle

Meisterrunde 
In der bis dahin knappsten Entscheidung um den Titel in der Kategoria e Parë setzte sich Neuling Dinamo Tirana wegen des gewonnenen direkten Vergleichs gegen Partizani Tirana durch. Dinamo gelang damit dasselbe wie Partizani drei Jahre zuvor: als Neuling konnte gleich in der ersten Erstligaspielzeit die Meisterschaft gefeiert werden. Der langjährige Partizani-Spieler Zihni Gjinali führte als Spielertrainer Dinamo zum Erfolg. Auch die übrigen vier Teams kamen auf den gleichen Rängen ein wie nach der regulären Saison. Vllaznia Shkodra wurde Dritter vor Besa Kavaja, Aufsteiger Lezha und Flamurtari Vlora. Lezha zog allerdings nach der Spielzeit zurück und trat 1951 nicht mehr an.

 Tabelle

 Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Schon früh konnten sich das in der Abstiegsrunde gegentorlose Dinamo Korça, Ylli i Kuq Durrës, 17 Nëntori Tirana und Bashkimi Elbasan den Klassenerhalt sichern, und auch Apolonia Fier vermied den letzten Tabellenplatz deutlich, weil Spartaku Pogradec alle 16 Spiele verlor, in der Abstiegsrunde kein Tor mehr schoss und damit direkt wieder in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë abstieg.

 Tabelle

 Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1950
Fußballsaison 1950